Бой под Рабат-Керимом 9 (22) декабря 1915 — сражение между частями русского экспедиционного кавалерийского корпуса и персидскими антиправительственными формированиями эмира Хишмета в ходе Персидской кампании Первой мировой войны.

8 (21) декабря, во время окончания Кумской операции, командиром корпуса князем Н. Н. Баратовым были получены сведения, что из селения Рабат-Керим в 50 км к юго-западу от Тегерана на столицу готовится идти отряд мятежников эмира Хишмета из конных фидаинов, персидских жандармов, беглых немецких и австрийских пленных и наёмников с целью разгромить русскую и английскую миссии, и увезти шаха и дипломатов в Исфахан.

По приказу Баратова командир Тегеранского отряда войсковой старшина П. К. Беломестнов с 5,5 сотнями (688 шашек) и двумя орудиями, ночью 8/9 (21/22) декабря совершил 70-вёрстный переход, и подступил к Рабат-Кериму, где был встречен сильным огнём противника, занявшего частью сил горный массив. Под командованием эмира Хикмета кроме германских наёмников было 500 пеших жандармов и 1500 конных бахтиар.

После шестичасовой артиллерийской подготовки Беломестнов повел казаков в атаку на основные силы противника, находившиеся у караван-сарая, а есаул Венков с двумя сотнями при поддержке артиллерии атаковал цепь стрелков в горах. Конные части персов при виде казачьей лавы боя не приняли и обратились в бегство, а пешие части были разбиты наголову, потеряв убитыми 245 человек, половину из которых, в том числе офицеров, русские изрубили шашками.

В бою отличился хорунжий 4-го Сводно-Кубанского полка терский казак Пётр Редьков. Командуя 1-й сотней на правом фланге наступления, он под сильным огнём противника выдвинулся вперед, обходным движением заставил вражеский резерв развернуться, и, сдерживая превосходящие силы персов, дал возможность отряду перейти в конную атаку. В решительный момент сражения он бросился во главе взвода в штыковую атаку и погиб в бою. За свой подвиг был посмертно награждён Георгиевским оружием.

Дело под Рабат-Керимом помешало германо-турецкой агентуре овладеть особой шаха и использовать его для вовлечения Персии в войну с Антантой.

Примечания

Литература 

 
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Казаки в Персии. 1909—1918 гг. — М.: Центрполиграф, 2007. — 442 с. — (Россия забытая и неизвестная). — ISBN 978-5-9524-3057-0
 Шишов А. В. Персидский фронт (1909—1918). Незаслуженно забытые победы. — М.: Вече, 2010. — (Военные тайны XX века). — ISBN 978-5-9533-4866-9

Сражения России
Сражения Ирана
Сражения Каджарского Ирана
Сражения Первой мировой войны
Сражения 1915 года
Сражения по алфавиту
Декабрь 1915 года